Jan Bogdan Rajchel (ur. 4 czerwca 1964 w Sanoku) – generał brygady pilot Wojska Polskiego.

Życiorys 
W 1988 ukończył Wyższą Oficerska Szkołę Lotniczą i rozpoczął zawodową służbę wojskową w 41 pułku lotnictwa myśliwskiego na stanowisku pilota klucza lotniczego. W 1989 ukończył w Centrum Doskonalenia Lotniczego kurs pilotów samolotów MiG-21, a w 1994 Akademię Obrony Narodowej. Uczestnik kursu kierowników lotów w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 1996. W 1998 uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych z zakresu taktyki. W 2003 ukończył kurs dowódców baz lotniczych oraz studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej, po ukończeniu której zajmował stanowiska służbowe w 41 pułku lotnictwa myśliwskiego, 41 eskadrze lotnictwa taktycznego oraz w 23 Bazie Lotniczej. W 2007 zajmował stanowisko szefa sztabu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, a 15 sierpnia objął stanowisko komendanta tej szkoły i został awansowany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na stopień generała brygady. Z dniem 30 września 2016 zakończył zawodową służbę wojskową, przechodząc w stan spoczynku.

Od roku akademickiego 2016/17 jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Obronności Państwa Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach.

Odznaczenia 
 Złoty Krzyż Zasługi (2015)
 Srebrny Krzyż Zasługi (2011)

Przypisy

Bibliografia 
 

Absolwenci Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie
Absolwenci Akademii Obrony Narodowej
Generałowie brygady Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ludzie urodzeni w Sanoku
Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)
Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)
Oficerowie ludowego Wojska Polskiego
Pracownicy Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach
Wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Urodzeni w 1964